AMOK eller Amok henviser til flere artikler:

 Amok – blandt andet et anfald af raseri.
 Amok (roman) – en roman fra 1977 skrevet af Stephen King, under pseudonymet Richard Bachman.
 AMOK (motion) – motionsløbeklub i Aalborg.
 Skive AMOK – orienteringsafdeling under Skive Atletik og Motionsklub.
 Amok (band) – et norsk thrash/grind/dødsmetal-band

Filmtitler
 Bedstemor går amok – en dansk film fra 1944
 Dyden går amok – en dansk film fra 1966
 Guderne går Amok – Sydafrikansk filmkomedie fra 1980
 Olsen-banden går amok – en dansk film fra 1973

Se også
 Mobbeland – antimobbekonsulenter forkortes AMOK